Het tennistoernooi Roland Garros werd in 2019 bij de mannen voor de 118e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 26 mei tot en met 9 juni.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (PDF)
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2019